Шёстрём () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Шёстрём, Виктор (1879—1960) — шведский режиссёр, артист.
 Шёстрём, Майя (1868—1961) — шведская художница по текстилю.
 Шёстрём, Сара (род. 1993) — шведская пловчиха.
 Шёстрём, Франс Анатолиус (1840—1885) — шведский архитектор.